Узунлар — топоним:

Населённые пункты

Армения 
 Узунлар — прежнее название села Одзун в Лорийской области.

Россия 
 Узунлар — прежнее название исчезнувшего села Просторное в Ленинском районе Республики Крым.
 Узунлар — балка на Керченском полуострове.
 Узунлар — вариант названия Узунларского озера.